Boromisza Tibor (1840–1928) szatmári római katolikus püspök
Boromisza Tibor (1880–1960) magyar festő